Виталий Григорьевич Лиходед - русский писатель, музыкант, автор и исполнитель песен. Член Союза писателей России. Автор романов, повестей, рассказов, стихов и детских книг. Родился 17.02.1966 г. в городе Узловая Тульской области

Биография 
Родился в 17 февраля 1966 года в городе Узловая Тульской области. Россия. Мать - Лиходед Вера Демьяновна - учитель русского языка и литературы. Отец - Лиходед Григорий Павлович - участник ВОВ. Учитель НВП (ОБЖ).

С 1973—1983 г. учился в средней школе № 17. гор. Узловая Тульской области.

1983—1984 г. Окончил СГПТУ № 21 (с отличием).

1984—1986 г. Служба в Советской Армии (танкист механик-водитель ).

1987—1999 г. период становления. (работа, поездки, первые пробы).

В 2000 году первая публикация.

В 2002 году принят в Союз писателей России города Москвы.

В 2008 году окончил Литературный институт имени Горького.+

В 2008, 2017, 2018, 2019, 2020,2021, записал музыкальные альбомы.

В 2016 году издано собрание сочинений в пяти томах.

В настоящее время продолжает писать и издавать книги, а так же записывать музыку.

Произведения

2000 год 

"Детский развлекательный журнал "Отдыхай вместе с нами":

Октябрь. Рассказ "Паучок-розовый бочок".

Ноябрь.  Рассказ "Ветерок с далёкой планеты".

Декабрь. "Сказка про Ромашку".

2001 год

"Детский развлекательный журнал "Отдыхай вместе с нами":

Январь. "Сказка про снежинки".

Февраль. "Рассказ о маленьком дубе".

Публицистический и литературно-художественный журнал "Ярославна".

Февраль. Сказка "Мария - жена кузнеца".

Газета для детей "ПОЧЕМУЧКА".

№2 февраль Фантастический рассказ "Пограничный кот".

Ежемесячный иллюстрированный журнал для мальчиков и девочек "МИША".

Апрель. Рассказ "Утешительный приз".

Журнал "Роман-газета "Детская"".

Май. Рассказы "Паучок - розовый бочок", "Ветерок с далёкой планеты",

"Жеребёнок добрые глаза".

Июнь. Рассказ "Новогодняя встреча".

Методический и практический журнал для родителей, воспитателей, учителей

"Дошкольник. Младший школьник" Издательство "Школьная пресса".

Июнь. рассказы: "Зимой на даче" , "Подарок Матушки-Зимы".

Газета для детей "ПОЧЕМУЧКА".

№17 декабрь Фантастический рассказ "Путешествие на корабле "Витязь"".

2002 год

Литературный сборник "ЛИТклуб".

№2 Рассказы "Избавление", "Ночь, которой не было", "Пистолет и холст".

Ежемесячный иллюстрированный журнал для мальчиков и девочек "МИША".

№1 январь. Фантастический рассказ "Петух из соседней галактики".

№6 июнь. Фантастический рассказ "Мы ещё встретимся, Лоил".

Литературный сборник «Другой мир».

Фантастический рассказ "Дети будущего", "Сказка про настоящую любовь",

Стихотворение "Ни тяжелые доспехи".

Всероссийский литературный альманах "Муза"

№2 Стихи. "Забытая симфония потерь", "Мастерская", "Замок в облаках", "Чей-то взгляд".

Вестник районной управы "Косино-Ухтомский".

Апрель. Рассказы. "Капелька и Лучик.". "Жигуленок".

Май. Рассказ.  "Рассказ про Олю и ёжика с розовыми колючками".

Июнь. Фантастический рассказ "Внезапное нападение".

Июль. Фантастический рассказ "Чужие тени".

Август. Сказка "Волшебный лук".

Газета "Край Родной".

Август. Сказка "Сказка про настоящую любовь".

Сентябрь. Рассказ "Волшебный фрегат".

Октябрь. Рассказ. "Живое небо-океан".

Вестник районной управы "Косино-Ухтомский".

Сентябрь. Фантастический рассказ "Смешная туманность".

Октябрь. Фантастический рассказ "Экстренный вызов".

Ноябрь. Фантастический рассказ "Путешествие".

Декабрь. Рассказ "Вратарь".

Газета "Край родной".

Ноябрь. Статья "Ненужные люди, или как быстро умеют забывать".

Декабрь. Статья "Я всегда старался приподнять читателя, заставить думать".

2003 год

Сборник Союза писателей России "В комнате за сценой".

Рассказ «Велик с мотором».

Литературный сборник "ЛИТклуб".

№1 Рассказы. "Велик с мотором", "Неприкасаемая лесная душа".

№2 Рассказ "Символ".

№3 Рассказы "Волк", "Неожиданный эксперимент внутренней лаборатории человека".

Вестник районной управы "Косино-Ухтомский".

Январь. Рассказ "Волшебный фрегат".

Февраль-апрель. Рассказ "Старая крепость".

Август. Рассказ "Прокатился".

Июль. Рассказ "Велик с мотором"

Сентябрь. Рассказ "Путешествие в планетарную туманность".

Газета "Петровка 38".

Март. Статья "Воспоминания о Мене".

Май. Рассказ "Пистолет и холст".

Июль. Рассказ "Форточка".

Август. Рассказ "ЧАСЫ".

Август. Рассказ "Символ".

Сентябрь. Рассказ "Неприкасаемая лесная душа".

Ноябрь. Рассказ. "Неожиданный эксперимент внутренней лаборатории человека".

Журнал "Роман-газета "Детская"".

Июль. Рассказ "Капелька и лучик".

Журнал "Фанворд"

Октябрь. Рассказ "Ночь, которой не было".

2004 год

Литературный сборник "Третья планета от Солнца"

Рассказ "Дед Щербатый", стихотворение "Пуля", рассказ "До капли..."

Общественно-политический журнал "Вертикаль власти" издательство "Радуница".

Февраль. Представление выхода книги "Городские сказки о лучике и его друзьях".

Газета "Петровка 38"

Июнь. Рассказ "Подарок".

Июль. Статья "Тайны следствия. Кино и реальность".

Август. Рассказ "Дед Щербатый".

Журнал "Фанворд".

Сентябрь. Рассказ"Тайна Графской усадьбы".

2005 год

Издательство "Ч.А.О. и Ко".

Книга. Стихи. "Забавные малыши".

Книга. Стихи. "Кто как растет?".

Книга. Стихи. "Вежливые слова".

Книга. Стихи. "Главные машины"

Книга. Стихи. "Дождик,дождик, с неба лей".

Книга. Стихи. "Кто большой, кто маленький".

Книга. Стихи. "Три поросенка".

Книга. Стихи. "Цветочная азбука"

Книга. Стихи. "Мамина азбука".

Книга. Стихи. "Папина азбука".

Книга. Стихи. "Вкусная азбука".

Книга. Стихи. "Уроки светофора".

Книга. Стихи. "Это кто? Попугай".

Книга. Стихи. "Большие машины".

Книга. Стихи. "Цып, цып, цып мои цыплятки".

Книга. Стихи. "Веселая азбука".

Книга. Стихи. "Мыши в шалаше шуршали".

Книга. Стихи. "Сказочная азбука малышам".

Книга. Стихи. "Азбука о животных".

Книга. Стихи. "Азбука в стихах и картинках".

Издательство «Алтей и К».

Книга. Сказка «Мария — жена кузнеца».

Книга. Сказка «Сказка про настоящую любовь». 

Издательство "Лабиринт".

Книга «Татуировка — тайна история, жизнь».

Книга «Татуировка — мистика и реальность». 

Литературный сборник "ЛИТклуб".

№1 Рассказ "Портрет".

2006 год

Издательство «Алтей и К».

Книга. Стихи. "Новый год"

Издательство «Дрофа».

Детские книги: «Самосвал», «Пожарная машина», «Трактор», «Бетоновоз». 

Газета "Узловский МЕТАЛЛИСТ".

Март №8. Рассказ "Первая любовь".

Март №11. Рассказ "Живое небо-океан".Газета "Петровка 38"

Август. Рассказ "Прощение".

Сентябрь. Рассказы "Кто он", "Сбой".

Издательство "Ч.А.О. и Ко"

Книга. Стихи. "Учимся говорить".

Книга. Стихи. "Веселые машины".

Книга. Стихи. "Учимся считать".

Книга. Стихи. "Семь веселых дней недели".

Книга. Стихи. "Вкусная азбука".

Книга. Стихи. "Веселый новый год".

Книга. Стихи. "Детский праздник".

Книга. Стихи. "Машины".

2007 год

Издательский дом "Детский мир".

Книга. Стихи. "Важные машины".

Издательский дом "Проф-пресс".

Книга. Стихи. "Веселые машинки".

2008 год

Издательский дом "Проф-пресс" Сборник "Веселые тачки".

Стихотворение "Грузовик".

Издательство «Росмен».

Книга. Сказка «Мишуткин сон».

Издательство "Ч.А.О. и Ко".

Книга. Песенки для малышей. "Солнце, солнце, выходи...".

Книга. Колыбельная для малышей. "Баю, бай, глазки закрывай".

2009 год

Издательство «Алтей и К».

Книга. Стихи. "Волшебница"

Детский журнал "Книжки нотки и игрушки. Для Катюшки и Андрюшки".

Февраль. Рассказ "Прокатился".

Сентябрь. рассказы "Лесные истории".

2010 год

Издательство «Вече» серия «Военные приключения».

Книга. Роман "Батальон Крови".

Издательство "Алтей и К".

Книга. Сказка "Мишуткин сон".

2011 год

Международный литературный альманах "Муза".

№19 Рассказ "Дед Щербатый",

Литературно-краеведческий сборник "Перекличка-3"

Рассказ "Долг".

2012 год

Издательство "Алтей и К"

Книга. Читаем по слогам-раскраска "Что мы видели зимой".

Книга. Читаем по слогам-раскраска "Что мы видели весной".

Книга. Читаем по слогам-раскраска "Что мы видели летом".

Книга. Читаем по слогам-раскраска "Что мы видели осенью".

Книга. Сборник стихов раскраска с наклейками "Звери и птицы".

Издательство "Ч.А.О. и Ко".

Книга. Потешки для малышей. "Три-татушки, три та-та...".

2013 год 

Издательство «Алтей и К».

Книга. Стихотворение-раскраска "Золотая осень".

Издательство «Мейлер».

Книга. Повесть «Тайна дороги».

Издательство «Сталинград».

Сборник рассказов «Калейдоскоп историй» .

Детский журнал "Книжки нотки и игрушки. Для Катюшки и Андрюшки".

Апрель. Стихотворение "С добрым утром".

Август. Стихотворение "Автобус".

2014 год

Издательство «Алтей и К».

Книга. Стихотворение-раскраска. "Про моря и океаны".

Сборник сказок: «Сказки земли Русской».

2015 год

Издательство «Алтей и К».

Сборник сказок «Сказания о Руси».

2016 год 

Издательство «У Никитских ворот».

Собрание сочинений в пяти томах.

Том 1 "Батальон крови".

Том 2 "Код Распутина"

Том 3 "Велик с мотором".

Том 4 "Сквозь сознание и время".

Том 5 "Будка для подводной собаки".

Газета "Знамя" гор. Узловая Тульской обл.

Февраль. Статья. "Интересны характеры и поступки людей".

Газета "Котельники Сегодня".

Июнь. Статья "Философ, психолог и тонкий лирик". 

Газета "Литературная газета".

Октябрь №41. Статья-рецензия. "Универсализм и дерзость".

Литературный сборник Узловского литобъединения "Луч".

Стихотворение "Вежливые слова".2017 год

Альманах Московских писателей «Шарообразен мир…».

Рассказы "Дед Щербатый", "Велик с мотором", "Неприкасаемая лесная душа", "Портрет",

"Пистолет и холст", "До капли", Ночь, которой не было", "Прощение", "Долг".

Издательство ООО "Алтей и К".

Сборник сказок: "Сказания и сказки Земли Русской".

"Сказка о старцах, которые Илью Муромца подняли", "Мария- жена кузнеца",

"Сказка про настоящую любовь"," Сказка про маленького Потешку, который стал больше великана",

"Доброе сердце", Сказка о сыне горы".

Торговый дом "Сказочный мир".

Книга. Стихи. "Вежливые слова".

Книга. Стихи. "Большие машины".

Книги. Стихи. "Азбука о животных".

2018 год

Издательство ООО "Алтей и К".

Сборник сказок: "Лесные сказки Древней Руси".

"Три волшебных лучика", Сделал дело - гуляй смело", "Зимняя сказка".

Детская книга. Стихотворение "Я большой".

2019 год

Издательство ООО "Алтей и К".

Детская книга "Жители океанов и морей" Стихи (многоразовые наклейки).

2020 год

Издательство «У Никитских ворот».

Книга стихов. Серия "101 ПОЭТ XXI Века". № 2 Виталий Лиходед  "Дорога".

Дискография 
Виталий Лиходед  

Автор-исполнитель стихов и музыки:

Сборник 1997-2008 г. "В открытом файле" Студия "ДК им. Горбунова" CD VGLHOUM. CD переиздан в 2018 году "Recordsmen".

2017 г. "Стая". Студия "SoundHit". CD, LP "Recordsmen" Germany.

2018 г. "Пуля". Студия "SoundHit". CD "Recordsmen", LP "Vinylrecords" Россия.

Песня "Пророчество" из альбома "Пуля" получила сертификат английской музыкальной компании FRESHTUNES №95212074. 

2020 г. "Шторм" Студия "BlackBox". 
CD "Recordsmen" Москва. 
LP "GVinilStudio" Germany. 

"Бей с оттяжечкой". Мастеринг - " The Black Box Studio". CD "Recordsmen" 

"Дорога в небо". Мастеринг - " The Black Box Studio". CD "Recordsmen" 

2020 г. "Состояние". Студия "ES", "The Black Box Studio".
CD "Recordsmen" 
LP "GVinilStudio" Germany.

2021 г. "Всё пройдёт".  
"The Black Box Studio". 
Студия "ES", 
CD "Recordsmen". 
LP "GVinilStudio" Germany.

2022 г. "Отражения". 
"The Black Box Studio". 
CD "Recordsmen".
LP "GVinilStudio" Germany.

Награды 

За вклад в литературное достояние России награжден почетным званием "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ".
За большой вклад в отечественную словесность удостоен звания ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА с вручением ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ.
За вклад в патриотические традиции Отечества. Министерством Обороны России награжден медалью "ГЕНЕРАЛИССИМУС А. В. СУВОРОВ".
Министерством ВД РФ, Решением Президиума Российского Совета Ветеранов ОВД и ВВ вручена памятная медаль "70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ".
Лигой писателей Евразии, Союзом писателей-переводчиков, Московской городской организацией СП России, Московской Областной организацией СП России удостоен Диплома международной премии "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП" с вручением медали.
 Московской городской организацией СП России награжден дипломом М. Ю. ЛЕРМОНТОВА "Не даром помнит вся Россия" с вручением медали "М. Ю. Лермонтов 1814 - 1841".
 За верное служение отечественной литературе награжден дипломом и памятной медалью "60-лет Московской городской организации Союза писателей России 1954 - 2014"
За верность отечественной литературе награжден Дипломом с вручением медали "И.А. Бунин (1870-1953)"
За творческие достижения, в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной Войне  дипломант конкурса литературно-общественной премии «Преодоление» награждён ДИПЛОМОМ и медалью «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!»